У́ксус (от ) или оцет (от праслав. *ocьtъ), столо́вый у́ксус — продукт со значительным содержанием уксусной кислоты, традиционно получаемый в результате микробиологического синтеза с помощью уксуснокислых бактерий из пищевого спиртосодержащего сырья.

Уксус известен с глубокой древности. Это бесцветная или слабо окрашенная прозрачная жидкость с резко-кислым вкусом и специфическим ароматом паров уксусной кислоты.

Столовый уксус представляет собой 3—15%-й водный раствор пищевой уксусной кислоты, применяется в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Состав 

Натуральный уксус содержит уксусную и другие пищевые кислоты (лимонную, виннокаменную, яблочную и т. п.), альдегиды, сложные эфиры,
сложные спирты, совокупность которых создаёт аромат и букет уксуса.

Уксус, полученный путём разведения концентрированной синтетической уксусной кислоты, не имеет ароматических свойств, но имеет специфический запах собственно уксусной кислоты.

Производство 

Столовый уксус получают разбавлением водой уксусной эссенции, содержащей около  пищевой уксусной кислоты, получаемой уксуснокислым брожением жидкостей, содержащих этиловый спирт уксуснокислыми бактериями в аэробной среде — они окисляют спирт, но не полностью, не до углекислого газа, но только до уксусной кислоты.

После уксусного сбраживания производится очистка, пастеризация, разбавление (при необходимости) и ро́злив уксуса.

Синтетическая уксусная кислота производится методом химического синтеза из природного газа, побочных продуктов производства химических удобрений или при сухой перегонке древесины (лесохимическая уксусная кислота).

В России около 50 заводов производят уксус, из них 10-15 — натуральный. Потребность в уксусе текущим производством не покрывается, поэтому значительная часть уксуса в Россию импортируется.

Обобщённая биохимическая реакция окисления спирта до уксусной кислоты 

C2H5OH + O2 → (УКБ) → CH3COOH + H2O + 493 кДж/моль

 Этапы окисления спирта (этанола) в уксусную кислоту.
. Образование ацетальдегида из этанола катализируется специфическим ферментом алкогольдегидрогеназой, связанной с НАд или НАдф:  CH3-CH2-OH → (НАД или НАДФ) → CH3-CH=O + 2 H+
. Образование гидрата ацетальдегида из ацетальдегида:  CH3-CH=O + H2O → (НАД*H2 или НАДФ*H2) → CH3-CH-(OH)2
. Образование уксусной кислоты из гидрата ацетальдегида катализируется специфическим ферментом ацетальдегиддегидрогеназой:  CH3-CH-(OH)2 + 1/2 O2 → (КоА) → CH3-CO-OH + 2 H+ + 2 e
. Перенос электронов:  4 H+ + 4 e + O2 → (система цитохромов, хинонов и флавопротеидов) → 2 H2O

При окислении этилового спирта сначала образуется уксусный альдегид, при гидратации которого образуется гидрат ацетальдегида, после чего два атома водорода в молекуле гидрата ацетальдегида активизируются КоА и соединяются с кислородом, являющимся акцептором водорода. Водород от окисляемых субстратов поступает в электронно-транспортную цепь на уровне НАд и далее через систему переносчиков (флавопротеиды, хиноны, цитохромы) передаётся на молекулярный кислород, который служит обязательным конечным акцептором электронов. Электронный транспорт сопряжён с фосфорилированием.

Ассортимент 

Натуральный пищевой уксус вырабатывается в следующем ассортименте:
 спиртово́й (из пищевого этилового спирта);
 яблочный и фруктовый (из плодового сырья);
 винный (из виноградных виноматериалов);
 спиртово́й ароматизированный натуральными ароматизаторами (специями, экстрактами растений — душица, чабрец, базилик, эстрагон, чеснок, перец, укроп, петрушка и др.);
 бальзамический (из виноградных виноматериалов путём выдерживания несколько лет в бочках из разных пород деревьев);
 сы́вороточный (из молочной сыворотки);
 солодо́вый;
 и другие.

Синтетический уксус для пищевых целей выпускается как в чистом виде, так и с добавлением многообразных ароматизаторов (натуральных, идентичных натуральным и синтетических). В некоторых странах (например в США, Франции, Болгарии) производство уксуса для пищевых целей из синтетической уксусной кислоты запрещено.

Для получения 3—15-процентного столового уксуса разбавляют водой имеющуюся в продаже уксусную эссенцию, представляющую собой  водный раствор уксусной кислоты.

Для различных технических (непищевых) целей натуральный уксус не используется; для этого применяется разбавленная уксусная кислота (синтетическая или лесохимическая).

Потребление уксуса в России составляет 0,2 л на человека в год (данные 2005 года). Для сравнения: в Болгарии этот показатель 4,0 л, в Германии — 3,7 л.

История 

Уксус — один из древнейших продуктов микробиологического синтеза, который по древности может соперничать с вином.

Самое раннее упоминание об уксусе относится к древнему Вавилону и датируется 5000 г. до н. э. Древние вавилоняне делали уксус из фиников, наравне с финиковым вином. В Древней Спарте уксус входил в состав спартанской похлёбки. В Древнем Риме легионеры во фляжки заливали поску — смесь воды и уксуса, которая лучше утоляла жажду в жарком климате. 

В старину уксус использовался не только как приправа, но и также в качестве бытового средства дезинфекции, и как антисептик в гигиенических и медицинских целях, в качестве средства детоксикации и как общеукрепляющее средство. С XVIII века, когда пришла мода быть худощавым, уксус стали использовать в целях похудения.

Уксус неоднократно упоминается в Библии, наиболее старое упоминание — в Ветхом завете: .

Уксус упоминается в Сунне, где Пророк Мухаммед называл его «прекрасной приправой» 

В Китае первые письменные упоминания уксуса относятся к периоду династии Чжоу (1122 до н. э. — 247 до н. э.), а в Японии — к правлению императора Одзина (399—404 н. э.).

Тот факт, что уксус из спирта производят уксуснокислые бактерии, был доказан в 1864 году Луи Пастером.

Крепость уксуса раньше определяли при помощи ацетометра; в настоящее время для этой цели существуют более совершенные методы.

Применение 
Уксус используется в следующих целях:
 приправа к блюдам;
 производство соусов, майонезов, заправок и т. п.;

 консервирование;
 приготовление напитков;
 химчистка, дезинфекция;
 производство моющих и чистящих средств, дезодорантов, лосьонов и т. п.;
 фармацевтическое производство;
 использование яблочного уксуса в нетрадиционных способах лечения и профилактики для человека и животных;
 подкисление почвы для растений, любящих почвы с низким pH;
 хороший фумигант.

До сих пор люди пытаются принимать (пить) уксус с целью снижения массы тела, считая, что это «натуральное» «природное» вещество якобы помогает избавиться от лишнего жира на теле. Сторонники уксусного метода похудения утверждают о снижении аппетита при приёме уксуса и о его свойстве якобы «сжигать жир». Для таких утверждений нет никаких оснований, все аргументы о «сжигании жира» уксусом основаны на экспериментах на животных и культурах клеток, не применимых к живым людям.

Корректные клинические исследования продемонстрировали отсутствие влияния уксуса на снижение массы тела: пьющие уксус люди худели ничуть не сильнее людей с такой же диетой, но без уксуса в рационе, а все исследования, авторы которых утверждали о снижении веса после уксуса, не позволяют сделать такой вывод из-за низкой достоверности экспериментов (в них есть ошибки дизайна или просто слишком малая выборка).

Адепты уксусного похудения не учитывают, что уксус опасен при передозировке. Сразу же, как в XVIII веке началась мода на избавление от жира с помощью уксуса, стали известны случаи смерти людей, худевших с помощью уксуса.

Символы 
В Юникоде есть три алхимических символа уксуса:

См. также 
 Международный музей уксуса
 Туалетный уксус

Примечания

Литература 

 
 
 

Приправы
Консерванты
Ферментированная пища